Steppin ist der Familienname folgender Personen:

 Bastian Steppin (* 1990), deutscher Volleyballspieler, Sohn von Ute Steppin
 Ute Steppin (* 1965), ehemalige deutsche Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Stepping